

Onomastica
 Narumi – nome proprio di persona femminile giapponese

Persone
 Hiroaki Narumi – astronomo giapponese
 Riko Narumi – attrice e modella giapponese
 Takeshi Narumi – fumettista e sceneggiatore giapponese